Ореховка может означать:

 Ореховка — птица семейства врановых, иначе кедровка.

Топонимы

Белоруссия 
 Ореховка — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Ореховка — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Ореховка — посёлок в Копыльском районе Минской области.
 Ореховка — деревня в Стародорожском районе Минской области.
 Ореховка — посёлок в Узденском районе Минской области.
 Ореховка — деревня в Червенском районе Минской области.
 Ореховка — агрогородок в Кличевском районе Могилёвской области.
 Ореховка — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Молдавия 
 Ореховка — село в Тараклийском районе.

Россия 
 Ореховка — посёлок в Погарском районе Брянской области.
 Ореховка — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Ореховка — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Ореховка — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Ореховка — посёлок в Выксунском районе Нижегородской области.
 Ореховка — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Ореховка — село в Ясненском районе Оренбургской области.
 Ореховка — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Ореховка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Ореховка — хутор в Миллеровском районе Ростовской области.
 Ореховка — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
 Ореховка — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Ореховка — село в Алексеевском районе Самарской области.
 Ореховка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Ореховка — село в Петровском районе Ставропольского края.
 Ореховка — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.
 Ореховка — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Ореховка — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Ореховка — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Ореховка — село в Радищевском районе Ульяновской области.
 Ореховка — река в Приморском крае.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Ореховка — село в Кировском районе.

Украина 
 Ореховка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Ореховка — село в Лутугинском районе Луганской области.
 Ореховка — село в Болградском районе Одесской области.
 Ореховка — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Ореховка — село в Путивльском районе Сумской области.
 Ореховка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.